Charles Maynard ist der Name folgender Personen:

* Charles Maynard (Filmeditor) (1898–1944), US-amerikanischer Filmeditor
 Charles Maynard (Politiker) (1970–2012), bahamaischer Politiker
 Charles Frederick Maynard (1879–1946), Aktivist und Politiker der Aborigines
 Charles Johnson Maynard (1845–1929), US-amerikanischer Ornithologe